I Wanna (The All-American Rejects), een single uit 2008 van The All-American Rejects
I Wanna (Marie N), een single uit 2002 van Marie N, waarmee zij het Eurovisiesongfestival won voor Letland
I Wanna (Bob Sinclar), een single uit 2010 van Bob Sinclar & Sahara met Shaggy
I Wanna (platenlabel), een platenlabel dat onder meer muziek van Guided by Voices uitbracht